Не следует путать с Рождением
Рожден — топоним:
 Рожден — село в Болгарии, в Бургасской области, в общине Руен;
 Рожден — село в Республике Македония (община Кавадарци).